Upsala (Minnesota), plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Upsalagletsjer, gletsjer in Argentinië

Zie ook
 Uppsala (doorverwijspagina)